Choiromyces — рід грибів родини Tuberaceae. Назва вперше опублікована 1831 року.

Класифікація 
До роду Choiromyces відносять 25 видів:

Примітки

Джерела 
 Vittadini, C. 1831. Monographia Tuberacearum. :1-88 - P.50

Роди грибів
Пецицоміцети